

In Italia 
 Museo di antropologia di Bologna
 Museo di antropologia di Napoli
 Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino
 Museo di antropologia ed etnografia di Torino
 Museo di storia naturale sezione di antropologia ed etnologia di Firenze
 Museo di antropologia Giuseppe Sergi di Roma
 Museo sardo di antropologia ed etnografia di Cagliari
 Museo preistorico dei Balzi Rossi nella frazione Grimaldi di Ventimiglia
 Museo di Antropologia

All'estero 
 Museo di antropologia di Xalapa
 Museo di antropologia dell'Università di Atene
 Museo di antropologia dell'Università della Columbia Britannica di Vancouver
 Museo nazionale di antropologia di Città del Messico
 Museo di storia e antropologia di Tenerife
 Palacio Cantón - Museo Regionale di Antropologia e Storia dello Yucatán di Mérida (Messico)
 Museo nazionale di archeologia, antropologia e storia del Perù di Lima (Perù)
 American Museum of Natural History di New York